Пассивное владение — в лингвистике термин, обозначающий готовность человека воспринимать, с определёнными ограничениями, информацию на языке, который не является его (её) основным языком, при затруднении в создании информации или коммуникации на этом языке.

В переводоведении термин обычно означает, что читатель текста на некотором языке достаточно знаком с грамматикой и базовым словарём языка, чтобы перевести текст, с некоторыми затруднениями, на свой собственный язык; однако обратный перевод вызывает существенные затруднения и обычно осуществляется с грубыми грамматическими и лексическими ошибками.

В прикладной лингвистике (лингводидактике) термин чаще всего относится к детям родителей, для которых родным языком был иной, чем язык окружения. Такие дети обычно общаются на языке окружения, который становится их основным языком общения; они всё ещё способны понимать речь на языке своих родителей, но сами используют этот язык с большими затруднениями либо вовсе не говорят на нём. Таким образом, «пассивность» является не объективным критерием уровня владения как такового, так как может проявляться на разных уровнях, а всего лишь показателем отсутствия стимулов к активному применению языка. По данной причине термин «пассивное владение» в англо-американской прикладной лингвистике используется редко и непопулярен.

См. также 
 Языковое тестирование

Мультикультурализм
Усвоение языка
Многоязычие